Pinyin () puede hacer referencia a cualquiera de los siguientes u otros sistemas de transcripción fonética usados en diferentes dialectos chinos:

 Hànyǔ pīnyīn, que generalmente es al que por antonomasia se refiere la palabra "pinyin", pues es el usado en el [[chino estándar moderno.
 Tōngyòng pīnyīn, sistema de romanización desarrollado en Taiwán como una versión alternativa al sistema hànyǔ pīnyīn.